Jan Wouters (voetballer) - Nederlands voetballer
 Jan Wouters (kunstenaar) - Belgisch kunstenaar